Аргирохори може да се отнася за:

 Аргирохори, село в дем Ламия, Гърция;
 Аргирохори, село в дем Погони, Гърция;